Lennart Berns kan syfta på:

Lennart Berns (filmproducent) (1926–1998)
Lennart Berns (militär) (född 1940)